Ectopsocus är ett släkte av insekter som beskrevs av Mclachlan 1899. Ectopsocus ingår i familjen rektangelstövsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rektangelstövsländor
Ectopsocus